C15H24 – formula molecolare dell'aristolochene
C15H24 – formula molecolare del farnesene
C15H24 – formula molecolare del β-cariofillene

Formule molecolari